Valderrueda puede referirse a:
Valderrueda, municipio en la provincia de León (España); o
Valderrueda, entidad local menor de la provincia de Soria (España).